Лас Карамикуас има више значења:

 Лас Карамикуас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карамикуас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Карамикуас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Карамикуас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Карамикуас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику